Млаке се може односити на:

 Млаке (Метлика), насељено место у општини Метлика, регија Југоисточна Словенија, Република Словенија
 Млаке (Мута), насељено место у општини Мута, регија Корушка, Република Словенија